Blackwater kan betrekking hebben op:

Plaatsen:
 Blackwater (Arizona)
 Blackwater (Missouri)
 Blackwater (Queensland)

Rivieren:
 Blackwater (Essex)
 Blackwater (Noord-Ierland)
 Blackwater (Ierland)
 Blackwater River (Maryland)
 Blackwater River (Northwest Territories), een zijrivier van de Mackenzie

Overige:
 Blackwater Worldwide, een militaire organisatie (sinds 2008 Xe Services en sinds eind 2011 Academi geheten)
 Blackwater Park, een muziekalbum
 Blackwater (computerspel), een computerspel uit 2011
 Blackwater (novelle), een thriller van de Britse schrijver Conn Iggulden
 Blackwater (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2019

Zie ook
 Black Water